Vizitiu ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Florin Vizitiu (* 1996), rumänischer Gewichtheber
 Dumitru Vizitiu (1955–2009), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Ioan Vizitiu (* 1970), rumänischer Ruderer
 Patricia Vizitiu (* 1988), rumänische Handballspielerin